Arcidiocesi di Toronto, della Chiesa latina
Eparchia di Toronto degli Ucraini,  della Chiesa greco-cattolica ucraina
Eparchia di Mar Addai di Toronto, della Chiesa cattolica caldea
Esarcato apostolico dei Santi Cirillo e Metodio di Toronto, della Chiesa greco-cattolica rutena

La stessa espressione può inoltre indicare la Diocesi anglicana di Toronto.